Jean-Étienne Liotard (1702-1789) – pittore ginevrino
 Victor Liotard (1858-1916) – esploratore e amministratore coloniale francese
 Louis Liotard (1904-1940) – esploratore francese, figlio di Victor
 Thérèse Liotard (1949) – attrice francese
 Philippe Liotard (1963) – sociologo francese